Copceac are următoarețe semnificații:

 Localități din Republica  Moldova
 Copceac - localitate centru de comună din raionul Ștefan Vodă
 Copceac - localitate centru de comună din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia
 Râu
 Râul Copceac

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova